Steinbauerbach ist der Name folgender Gewässer: 

in Österreich:
 Steinbauerbach (Packer Bach), linker Zufluss des Packer Baches im Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Steinbauerbach (Södingbach), rechter Zufluss des Södingbaches im Bezirk Voitsberg, Steiermark